Andropow steht für:
 Juri Wladimirowitsch Andropow (1914–1984), sowjetischer Politiker
 Igor Jurjewitsch Andropow (1941–2006), sowjetischer/russischer Diplomat
 von 1984 bis 1989 Name der Stadt Rybinsk, nach Juri Andropow benannt